Parlag (Jalovec), település Szlovákiában, a Privigyei járásban
 Parlag Árpád-kori templomromjáról híres megszűnt középkori falu a mai Debrecen külterületén Dombostanya vasúti megállójától nyugatra.
 parlag a művelésből kivont, hosszabb ideig pihentetett terület a növénytermesztés korai változatában.
 Parlag Deák Ferenc forgatókönyvíró 1974-es filmje